Onates d'Egina, escultor i pintor grec
 Onates de Crotona, filòsof pitagòric grec